« Lobera » peut faire référence à :
 Lobera, l'épée de Ferdinand III de Castille
 Lobera, une espèce de papillon
 Ana de Lobera Torres, connue sous son nom religieux d'Anne de Jésus
 Julian Lobera y Voltierra, un cardinal espagnol créé par l'antipape d'Avignon Benoît XIII
 Lobera de Onsella, une commune d’Espagne
 Melchor Sánchez de Toca y Sáenz de Lobera, un médecin et chirurgien espagnol
 Pedro Mariño de Lobera, un militaire et écrivain espagnole
 un type de piège à loup en Espagne.